Епархия Масана () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Масан, Южная Корея. Епархия Масана входит в митрополию Тэгу.

История 
15 февраля 1966 года Римский папа Павел VI выпустил буллу Siquidem catholicae, которой учредил епархию Масана, выделив её из епархии Пусана.

Ординарии епархии 
 епископ Стефан Ким Су Хван (1966—1968);
 епископ Йосеп Чан Бён Хва (1968—1988);
 епископ Микаель Пак Чон Иль (1988—2002);
 епископ Франциско Хавьер Ан Мён Ок (2002 — по настоящее время).

Источники 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005
 Булла Siquidem catholicae

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Республики Корея